Alpeiner Ferner ist der Name folgender Gletscher:

 Alpeiner Ferner (Stubaier Alpen) im Talschluss des Oberbergtals in den Stubaier Alpen, Tirol
 Alpeiner Ferner (Zillertaler Alpen) unterhalb des Schrammachers in den Zillertaler Alpen, Tirol